Brwinów – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Brwinów
 Brwinów – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim
 Brwinów – dawna gromada w powiecie pruszkowskim w województwie warszawskim
 Brwinów – przystanek kolejowy w Brwinowie, w województwie mazowieckim